Cephalodiscus calciformis är en djurart som tillhör fylumet svalgsträngsdjur, och som beskrevs av Emig 1977. Cephalodiscus calciformis ingår i släktet Cephalodiscus och familjen Cephalodiscidae.

Artens utbredningsområde är Indiska oceanen. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Fjädermaskar
calciformis